DAT est un sigle qui peut signifier :
 Day After Tomorrow, un groupe pop japonais ;
 défense aérienne du territoire, un terme utilisé en France jusque dans les années 1960 pour désigner la défense antiaérienne (la DAT groupait l'ensemble des moyens terrestres et aériens opposés à la menace aérienne) ;
 Danish Air Transport, compagnie aérienne danoise ;
 démonstration automatique de théorèmes ;
 dépôt à terme ;
 Digital Audio Tape ;
 dossier d'architecture technique, voir architecture informatique ;
 .dat, une extension de nom de fichiers informatiques ;
 Dat (Logiciel).

Code
DAT est un code qui peut signifier :
 , , est une protéine, transmetteur de la dopamine ;
 Delta Air Transport, ancienne compagnie aérienne belge.

DAT sont les initiales de :
 David A. Trampier, un illustrateur américain qui les utilise pour signer ses dessins.